H-I — японская ракета-носитель легкого класса. Запускалась в период с 1986 по 1992 год.
Первый полет состоялся 12 августа 1986 20:45:00 UTC (КА EGP, JAS-1, MABES)
Все запуски данной РН осуществлялись с космодрома Танэгасима, с доработанной стартовой площадки N РН предыдущего поколения N-1.

Характеристики 

 Стартовая масса, т — 140
 Масса ПГ, кг:
 низкая орбита (НОО) — 3200
 переходная орбита (ГПО) — 1100
 геостационарная орбита (ГСО) — 550
 Общая длина, м — 40,3
 Диаметр, м — 2,49

Ракета-носитель H-I имеет 3 ступени. Первая работает на топливной паре керосин-кислород. Вторая ступень в качестве компонентов топлива использует жидкий кислород и жидкий водород. Третья ступень — твердотопливный ракетный двигатель (ТТРД).
Также дополнительно могут использоваться 9 твердотопливных ускорителей.

Двигатель первой ступени — МВ-3.

История запусков

Когда в 1986 году было объявлено о запуске H–1, представитель компании Цугуо Татакаве пояснил, что он будет использоваться только для запуска своих (японских) полезных грузов, что может быть осуществлено только два запуска в год и что окно запуска состоит из четырехмесячного периода, в период неактивности рыболовного флота (падающие части ракет-носителей могут повредить рыболовные сети в океанских водах).

См. также 
 Японское агентство аэрокосмических исследований
 N-1 (ракета-носитель)
 H-II (ракета-носитель)

Источники 

 Уманский С. П. Ракеты-носители. Космодромы. — М., Изд-во Рестарт*. 2001—216 с. ISBN 5-94141-002-6

Ракеты-носители Японии